Gewat (Terangun), een plaats in Indonesië
Gewat (Linge), een plaats in Indonesië